Brasil Women’s Sevens 2015 – druga edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Brasil Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 7–8 lutego 2015 roku na Arena Barueri w São Paulo będąc drugim turniejem sezonu 2014/2015.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Arena Barueri zawody były drugim turniejem sezonu 2014/2015 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Brazylii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie grudnia 2014 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy zespołów.

Pierwszy dzień bez porażki zakończyły Nowozelandki, Australijki i Kanadyjki, do ćwierćfinałów awansowały też gospodynie. W finale, podobnie jak w otwierającym sezon turnieju w Dubaju, spotkały się reprezentacje Nowej Zelandii oraz Australii i po raz kolejny po zaciętym meczu lepsze okazały się Nowozelandki. Wybrana najlepszą zawodniczką turnieju przedstawicielka triumfatorek Portia Woodman zdobyła również najwięcej punktów. Zawody były transmitowane w Internecie na oficjalnej stronie World Rugby.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2014/2015)
Brasil Women’s Sevens
2015 w Brazylii